Tacuarembó  : 
 Tacuarembó est une ville de l'Uruguay.
 Tacuarembó est un département de l'Uruguay.